Almolonga (gemeente), een gemeente in het departement Quetzaltenango in Guatemala
 Almolonga (vulkaan), een vulkaan in Guatemala